Alfredo Stéfano di Stéfano Laulhé, argentinsko-španski nogometaš in trener, * 4. julij 1926, Buenos Aires, Argentina, † 7. julij 2014, Madrid, Španija.

Di Stéfano splošno velja za enega najboljših nogometašev v zgodovini tega športa. Najbolj znan je kot nogometaš Real Madrida, ki ga je popeljal do dominance v pokalu državnih prvakov v drugi polovici petdesetih let, ko je Real osvojil pet zaporednih naslovov evropskega prvaka. Francisco Gento in Di Stéfano sta edina sodelovala pri vseh petih uspehih. Večji del reprezentančne kariere je igral za špansko reprezentanco, v začetku kariere pa tudi za argentinsko in kolumbijsko, nikoli pa ni zaigral na svetovnih prvenstvih.

Di Stéfano z vzdevkom »Saeta rubia« (), je igral na položaju udarnega napadalca z veliko vzdržljivostjo, taktično spretnostjo in pregledom, tako da je lahko igral tudi na katerem kolu drugem položaju. Trenutno je peti najboljši strelec v zgodovini španske lige in drugi najboljši strelec v zgodovini Real Madrida, med letoma 1953 in 1964 je zanj dosegel 216 golov na 282-ih prvenstvenih tekmah.

Leta 2003 ga je ob jubileju UEFA španska nogometna zveza izbrala za najboljšega španskega nogometaša preteklih petdesetih let. Pelé ga je izbral za seznam najboljših 125 še živečih nogometašev marca 2004 (septembra 2009 pa dejal, da je Di Stéfano najboljši argentinski nogometaš vseh časov). Zasedel je četrto mesto v glasovanju tednika France Football (pred njega so se uvrstili Pelé, Diego Maradona in Johan Cruyff) za najboljšega nogometaša stoletja med dobitniki nagrade Ballon d'Or. Nogometaši  Pelé, Eusébio, Luis Suárez, Sandro Mazzola in John Charles so ga označili za »najpopolnejšega nogometaša v zgodovini tega športa«.

V noči na 24. avgust 1963 ga je ugrabila venezuelska revolucionarna skupina FALN iz hotela Potomac v Caracasu, kjer je z Realom gostoval na pripravljalni turneji po Južni Ameriki. Ugrabitev je znana tudi kot »Julian Grimau«, po španskem komunistu Juliána Grimauju, ki je umrl pod streli strelskega voda generala Franca aprila 1963. Dva dni za tem so ga v bližini španskega veleposlaništva izpustili brez plačila odkupnine.

Statistika

Klubska

Reprezentančna

Goli za argentinsko reprezentanco

Goli za špansko reprezentanco

Uspehi

Reprezentančni 
  Argentina
 Copa América: 1947

Klubski 
  River Plate
 Primera División: 1945, 1947
 južnoameriško klubsko prvenstvo : 1948 (2. mesto)

  Millonarios
 kolumbijska liga: 1949, 1951, 1952
 Copa Colombia: 1953
 Pequeña Copa del Mundo de Clubes: 1953

  Real Madrid
 Primera División: 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964
 Copa del Rey: 1962
 Pokal državnih prvakov: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960
 Medcelinski pokal: 1960

Posamični 
 najboljši strelec argentinske lige
 1947
 najboljši strelec kolumbijske lige
 1951, 1952
 nagrada Pichichi
 1954, 1956, 1957, 1958, 1959
 Ballon d'Or
 1957, 1959
 Super Ballon d’Or s strani France Football: 1989
 najboljši strelec evropskih tekmovanj
 1958, 1962
 španski nogometaš leta
 1957, 1959, 1960, 1964
 FIFA 100

Trenerske 
  Boca Juniors
 Primera División: 1969
 Copa Argentina: 1969

  River Plate
 Torneo Nacional: 1981

  Valencia
 Primera División: 1971
 podprvak: 1972
 Copa del Rey:
 2. mesto: 1971, 1972
 Pokal pokalnih zmagovalcev: 1980
 Segunda División: 1986–87

  Real Madrid
 Primera División:
 podprvak: 1983, 1984
 Copa del Rey:
 2. mesto: 1983
 Copa de la Liga:
 2. mesto: 1983
 Pokal pokalnih zmagovalcev:
 podprvak: 1983
 Supercopa de España: 1990

Sklici

Zunanje povezave 

 

Argentinski nogometaši
Španski nogometaši
Argentinski nogometni reprezentanti
Kolumbijski nogometni reprezentanti
Španski nogometni reprezentanti
Nogometaši River Platea
Nogometaši CA Huracána
Nogometaši Millonariosov
Nogometaši Real Madrida
Nogometaši RCD Espanyola
FIFA 100
Argentinski nogometni trenerji
Španski nogometni trenerji
Trenerji Elcheja CF
Trenerji Boce Juniors
Trenerji Valencie
Trenerji Rayo Vallecana
Trenerji CD Castellóna
Trenerji River Platea
Trenerji Real Madrida
Trenerji Sporting Lisbone